Anna Klevská (1. března 1552 – 6. října 1632) byla provdaná falcko-neuburská vévodkyně, dcera Viléma Jülišsko-Klevsko-Bergského a jeho manželky Marie Habsburské.

Manželství a potomci 
27. září 1574 se provdala za Filipa Ludvíka Falcko-Neuburského. Měli spolu několik dětí:
 1. Anna Marie Falcko-Neuburská (18. 8. 1575 Neuburg an der Donau – 11. 2. 1643 Dornburg)
 ⚭ 1591 Fridrich Vilém I. Sasko-Výmarský (25. 4. 1562 Výmar – 7. 7. 1602 tamtéž), vévoda sasko-výmarský od roku 1573 až do své smrti
 2. Dorotea Sabina Neuburská (13. 10. 1576 Neuburg an der Donau – 12. 12. 1598 tamtéž), svobodná a bezdětná
 3. Wolfgang Vilém Neuburský (4. 11. 1578 Neuburg an der Donau – 20. 3. 1653 Düsseldorf), vévoda z Bergu a Jülichu od roku a neuburský falckrabě
 I. ⚭ 1613 Magdalena Bavorská (4. 7. 1587 Mnichov – 25. 9. 1628 Neuburg an der Donau)
 II. ⚭ 1631 Kateřina Alžběta Šarlota Falcko-Zweibrückenská (11. 1. 1615 Zweibrücken – 21. 3. 1651 Düsseldorf)
 III. ⚭ 1651 hraběnka Marie Františka z Fürstenbergu (18. 5. 1633 Kostnice – 7. 3. 1702 Lovosice)
 4. Oto Jindřich Neuburský (28. 10. 1580 Neuburg an der Donau – 2. 3. 1581)
 5. August Falcko-Sulzbašský (2. 10. 1582 Neuburg an der Donau – 14. 8. 1632 Bad Windsheim), hrabě falcko-sulzbašský od roku 1614 až do své smrti
 ⚭ 1620 Hedvika Holštýnsko-Gottorpská (13. 12. 1603 Schleswig – 22. 3. 1657 Norimberk)
 6. Amálie Hedvika Neuburská (24. 12. 1584 Neuburg an der Donau – 15. 8. 1607)
 7. Johan Fridrich Falcko-Sulzbašsko-Hilpoltsteinský (23. 8. 1587 Neuburg an der Donau – 19. 10. 1644 Hilpoltstein), falckrabě sulzbašsko-hilpoltsteinský od roku 1614 až do své smrti 
 ⚭ 1624 Žofie Anežka Hesensko-Darmstadtská (12. 1. 1604 Darmstadt – 8. 9. 1664 Hilpoltstein)
 8. Žofie Barbora Neuburská (3. 4. 1590 – 21. 12. 1591)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 1. března
Narození v roce 1552
Úmrtí 6. října
Úmrtí v roce 1632
Klevské vévodkyně
Vévodkyně z Bergu
Klevští
Narození v Kleve
Úmrtí v Bavorsku
Ženy